Rossman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas Athon Rossman
 Amy Y. Rossman